South Carolina se referă cel mai adesea la

  Carolina de Sud, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, . 
  Provincia South Carolina, conform originalului Province of South Carolina, una din cele 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord care s-a răsculat împotriva acesteia, devenită mai târziu statul South Carolina. 
 South Carolina (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865).

South Carolina se poate referi și la:

 University of South Carolina, universitate publică (de stat) localizată în orașul Columbia, Carolina de Sud.

Vezi și 

  Carolina (dezambiguizare) 
  Colonia Carolina, America de Nord 
  North Carolina (dezambiguizare) 
  Carolina de Nord 
  Carolina de Sud